L'avenue Jean-Moulin, en référence au haut-fonctionnaire et résistant français Jean Moulin (1899-1943), peut désigner :

 L'avenue Jean-Moulin à Belfort ;
 L'avenue Jean-Moulin à Montbéliard ;
 L'avenue Jean-Moulin à Paris ;
 L'avenue Jean-Moulin à Toulouse.

Homonymie de toponyme